Termin UDGB ima više značenja.

 Uracil-DNK glikozilaza, enzim
 Dvolančana uracil-DNK glikozilaza, enzim